Ла-Гоаньє́р, Ла-Ґоаньєр () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 270 км на захід від Парижа, 85 км на південний захід від Кана, 50 км на південь від Сен-Ло.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2019 року Ла-Гоаньєр і Тіреп'є було об'єднано в новий муніципалітет Тіреп'є-сюр-Се.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ла-Гоаньєр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ла-Гоаньєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Манш

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Манш